Bodesheim ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Bodesheim (1890–1966), deutscher Politiker (FDP), MdL Bayern
 Ferdinand Bodesheim (1900–1970), deutscher Politiker (CDU), MdL Hessen